Toyama steht für:

 eine Stadt und Verwaltungssitz der Präfektur Toyama auf Honshū, Japan, siehe Toyama
 eine Präfekturen in der Region Chūbu auf Honshū, Japans, Präfektur Toyama
 ein ehemaliges Lehn siehe Toyama (Han)
 eine Burg, siehe Burg Toyama

Toyama oder Tōyama ist der Familienname folgender Personen:

 Ema Tōyama (* 1981), japanische Mangaka
 Haruki Toyama (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Tōyama Kagemoto (1793–1855), japanischer Stadtkommissar
 Toyama Kametarō (1867–1918), japanischer Genetiker
 Kanken Toyama (1888–1966), japanischer Karateka, Entwickler der Karate-Auffassung Shudokan
 Toyama Kinshirō (1793–1853), japanischer Stadt-Kommissar 
 Toyama Masakazu (1848–1900), japanischer Pädagoge
 Tōyama Mitsuru (1855–1944), japanischer Ultranationalist
 Ryō Toyama (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Shōji Tōyama (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Toyama (* 1944), japanischer Jazzmusiker
 Yūzō Toyama (* 1931), japanischer Komponist und Dirigent